Э́рик Кри́пке () — американский продюсер, телережиссёр и сценарист. Он стал известен как создатель фантастического мистического сериала «Сверхъестественное»(2005–2020), где он работал шоураннером в течение первых пяти сезонов. Крипке также создал постапокалиптический сериал «Революция» (2012–2014 гг.) И стал соавтором научно-фантастического сериала «Вне времени» (2016–2018 гг.). С 2019 года шоураннер супергеройского сериала «Пацаны», который он снимает для  Prime Video. 

В 1997 году Крипке выступил как автор сценария и режиссёр двух короткометражных кинокомедий: «Битва полов» и «Искренне преданный». За фильм «Искренне преданный» Крипке в 1997 году был номинирован на премию Short Film Award, а в 1998 году этот фильм стал победителем в номинации «Лучший короткометражный фильм» премии Audience Award.

В 2003 году Крипке написал сценарий для телесериала канала The WB «Тарзан», который был снят с эфира после выпуска восьми эпизодов. Следующей работой Крипке стал фильм ужасов 2005 года «Бугимен», для которого он написал сценарий.

Крипке создал телесериал «Сверхъестественное», повествующий о двух братьях, охотящихся на нечисть. Показ сериала начался на The WB (позднее на The CW) в 2005 году. На протяжении пяти сезонов Крипке являлся шоураннером и одним из авторов сценария, начиная с шестого сезона его обязанности перешли к Сере Гэмбл.

Новым проектом Крипке стал постапокалиптический телесериал «Революция», который начал транслироваться на NBC в 2012 году. Сериал продержался в эфире два сезона, после чего был закрыт руководством канала из-за низких рейтингов.

В 2016 году Эрик представил новый сериал «Вне времени» для телеканала NBC. Сериал был закрыт после первого сезона, но затем продлён на второй сезон по просьбам фанатов. В 2018 году сериал закрыли вновь, но было принято решение о заказе двухчасового фильма, который выйдет в эфир 20 декабря и окончательно завершит историю.

В 2018 году Крипке исполнительный продюсер «Тайна дома с часами».

С 2019 года по текущее время Крипке продюсер и шоураннер сериала «Пацаны». В сериале три сезона, и он о мире, где не идеальным супергероям противостоит отряд, неофициально известный как «Пацаны».

В 2020 году Эрик представил короткометражный фильм «Butcher: a Short Film», который раскрывает, что произошло с Билли Бутчером, персонажем сериала «Пацаны».

В 2021 году Эрик Крипке представил третий сезон сериала «Пацаны» и начались съёмки четвёртого сезона

Ранняя биография
Эрик Крипке родился в Толидо, штат Огайо, в семье Ларри и Джоан Крипке, окончил среднюю школу Sylvania Southview в 1992 году. Крипке часто создавал домашние фильмы с друзьями, чтобы показывать их другим ученикам. На его творчество оказал влияние писатель Джон Беллэрс. В 1996 году он окончил Школу кино и телевидения при Университете Южной Калифорнии.

Примечания

Ссылки 

Сверхъестественное (телесериал)
Режиссёры телевидения США
Сценаристы телевидения США
Шоураннеры
Выпускники Школы кинематографических искусств Университета Южной Калифорнии
Выпускники Университета Южной Калифорнии